Пузакова Гора — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 11 км к северо-востоку от волостного центра Кирово и в 39 км к югу от города Пскова.

Население

История 
Решением исполкома Псковского областного совета народных депутатов № 453 от 17 ноября 1983 года в состав деревни Пузакова Гора была включена снятая с учёта деревня Березино Москвинского сельсовета.

До 31 декабря 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Москвинской волости.

См. также 
 Березино (Псковский район)

Примечания 

Населённые пункты Псковского района